Abrostola mediata är en fjärilsart som beskrevs av Geoffroy 1785. Abrostola mediata ingår i släktet Abrostola och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
mediata